Bāli kan syfta på:

Indien 

 Bāli (ort i Indien, Västbengalen), Haora, 
 Bāli (ort i Indien, Rajasthan), Pāli,